Heinrich von Praunheim ist der Name folgender Personen:
* Heinrich I. von Praunheim (genannt 1194–1223), Reichsschultheiß von Frankfurt am Main
 Heinrich II. von Praunheim (um 1200–1256), hessischer Ritter
 Heinrich III. von Praunheim (vor 1248–1309), Reichsschultheiß von Frankfurt am Main
 Heinrich IV. von Praunheim (um 1260–1303/04/05), Reichsschultheiß von Frankfurt am Main